Gentiluomo steht für

 den italienischen Ausdruck für Gentleman

Gentiluomo ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Gentiluomo (1919–1977), italienischer Philosoph 
 Giovanni Gentiluomo (1809–1866) italienischer Maler und Gesangslehrer, Leiter einer Opernschule in Wien 
 Louise Gentiluomo-Spazzer (1818–?), österreichische Opernsängerin der Stimmlage Sopran